

Zmarli 
 Saul, król Izraela

XI wiek p.n.e.